Ermländisch bezieht sich auf: 
 das Ermland
 die sprachwissenschaftlich schwierige Bezeichnung für mehrere voneinander unabhängige Dialekte, die im Fürstbistum Ermland gesprochen wurden. Dazu zählen hochpreußische und niederpreußischen Formen sowie ein polnischer Dialekt, der im Landkreis Allenstein gesprochen wurde.

Siehe auch: Masurische Sprache